Kiriłowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Jamboł
 Kiriłowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Stara Zagora